Aphelandra – genere di piante della famiglia delle Acanthacee

Aphelandra – personaggio del manga One Piece